Tlogomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tlogomulyo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Tlogomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 110,66), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar